Zhouornis hani — вид енанціорнісових птахів, що існував у крейдяному періоді, 125 млн років тому. 

Скам'янілості виду знайдені у відкладеннях формування Юфотанг на заході провінції Ляонін у Китаї. Всього відомо дві знахідки виду. Голотип CNUVB-0903 являє собою добре збережений повний скелет неповнолітньої особини з відбитком оперення.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Wang et al .

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Енанціорнісові
Птахи крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2013